Con il titolo Principi di economia politica possono indicarsi diversi testi:

Principi di economia politica e dell'imposta, di David Ricardo (1817)
Principi di economia politica, di Thomas Robert Malthus (1820)
Principi di economia politica, di John Stuart Mill (1848)
Principi di economia politica, di Carl Menger (1871)